Spaccato – rappresentazione grafica di un oggetto
 Spaccato – elemento araldico
 Spaccato – singolo di Don Joe, Madame e Dani Faiv del 2020